Monroe steht für:

 Monroe (Familienname) – dort auch zu Namensträgern
 Monroe (Produzent) (* 1982), deutscher Musikproduzent
 Monroe (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke
 Monroe, die Hauptmarke des US-amerikanischen Automobilzulieferers Tenneco
 (3768) Monroe, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Dr. Monroe, britische Fernsehserie (2011–2012)

Monroe ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Monroe Island, Insel im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Monroe Park, Wohnbauprojekt in Berlin, siehe Telefunkenwerk Zehlendorf
 Monroe Point, Landspitze von Snow Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Monroe (Arkansas), Ort im Lee und Monroe County, Arkansas
 Monroe (Connecticut), Ort im Fairfield County, Connecticut
 Monroe (Georgia), Stadt im Walton County, Georgia
 Monroe (Indiana), Stadt im Adams County, Indiana
 Monroe (Iowa), Stadt im Jasper County, Iowa
 Monroe (Louisiana), Ort im Ouachita Parish, Louisiana
 Monroe (Maine), Ort im Waldo County, Maine
 Monroe (Massachusetts), Ort im Franklin County, Massachusetts
 Monroe (Michigan), Stadt im Monroe County, Michigan
 Monroe (Nebraska), Ort im Platte County, Nebraska
 Monroe (New Hampshire), Ort im Grafton County, New Hampshire
 Monroe (New Jersey)
 Monroe (Town, New York)
 Monroe (Village, New York)
 Monroe (North Carolina)
 Monroe (Ohio), Stadt im Ostbutler County, Ohio
 Monroe (Oregon), Ort im Benton County, Oregon
 Monroe (Pennsylvania)
 Monroe (South Dakota)
 Monroe (Texas), Gemeindefreies Gebiet im Chambers County, Texas
 Monroe (Utah)
 Monroe (Virginia)
 Monroe (Washington)
 Monroe (Wisconsin)
 Monroe (Town, Adams County), Town(ship) in Wisconsin
 Monroe (Town, Green County), Town(ship) in Wisconsin
 Monroe City (Missouri)

Siehe auch:

 Monroe County
 Monroe Township
 Monro
 Monroes
 Munro
 Munroe